Iuri Abramowitsch Akobia (; * 20. Mai 1937 in Anaklia, Georgien; † 4. November 2014) war ein georgischer Autor von Schachkompositionen. Oft arbeitete er mit anderen Komponisten, wie Dawit Gurgenidse, zusammen. Zuletzt spezialisierte er sich auf Darstellungen gegenseitigen Zugzwangs.

Akobia war Autor einer Reihe von Büchern über Schachstudien, anfangs zusammen mit Gia Nadareischwili. Von 1995 bis 2002 verfasste er gemeinsam mit Dawit Gurgenidse eine Serie von Heften mit dem Titel „Study Mosaic“.

Komposition 

Lösung:
1. Sd7–b6+ Kc8xc7
2. Sb6–d5+ Kc7–d6
3. Kg6–f6!! d2–d1D
4. c4–c5+! Lb4xc5
5. Sd5–c3! Dd1xd3
6. Te5–d5+ Dd3xd5
7. Sc3–b5 matt

Privates 
Akobia war Funkphysiker. Von 1975 bis 1996 war er am „National Center of Radio and TV“ in Georgien. Danach arbeitete er bis 2000 in der Provinz Guangzhou in China.

Werke 
 Iuri Akobia und Gia Nadareischwili, Mat w Etjudach, Isdatelstwo Sakartwelo, Tbilissi, 1990, ISBN 5-529-00496-2 (russisch)
 Iuri Akobia, World Anthology of Chess Studies: 4232 Studies with Stalemate, Maryville Enterprises Ltd, Tbilisi, 1994, ISBN 5-85723-009-8
 Iuri Akobia; Gia Nadareishvili, World Anthology of Chess Studies: 4492 Studies with Mate, Maryville Enterprises Ltd, Tbilisi, 1994, ISBN 5-85723-009-8
 Iuri Akobia, World Anthology of Chess Studies: 4324 Studies with Positional Draw, Maryville Enterprises Ltd, Tbilisi, 1995, ISBN 5-85723-009-8
 Iuri Akobia und Dawit Gurgenidse: Study Mosaic, 13 Bände, 1995–2002

Einzelnachweise und Quellen

Weblinks 

 Webpräsenz von Iuri Akobia (englisch)
 Kompositionen von Iuri Akobia auf dem PDB-Server

Schachkomponist
Sachbuchautor (Schach)
Sowjetbürger
Georgier
Geboren 1937
Gestorben 2014
Mann